SR 21 (société)
 SR 21 (étoile)